Helen Smith est un nom pouvant désigner:

 (1873-1918), femme d'affaires en vêtement néo-zélandaise
 (1874-1951), philanthrope australienne
 (1886-1955), femme politique canadienne de Colombie-Britannique
 (1909-1969), joueuse de bridge américaine
 (1922-2019), joueuse de baseball américaine
 (1927-2007), femme politique néo-zélandaise
 (née en 1953), escrimeuse australienne
 (1956-1979), infirmière britannique
 (née en 1968), écrivaine et nouvelliste anglaise
, académicienne anglaise de littérature anglaise
, psychologue américaine

Voir aussi
Hélène Smith (1861-1929), nom d'emprunt de la médium suissesse Catherine Élise Müller

Smith, Helen